Feteira puede referirse a:

 Azores
 Feteira (Angra do Heroísmo), freguesia portuguesa.
 Feteira (Horta), freguesia portuguesa.